Karolinenbrücke steht für
 Karolinentalbrücke, ehemalige Autobahnbrücke, heute Teil der Bundesstraße 19 in Eisenach
 Karolinenbrücke in Salzburg, siehe Brücken Salzburgs#Karolinenbrücke (Nonntaler Brücke)